Alekseï Ievguenievitch Kravtchenko (1969-), un acteur russe ;
  (1986-), un plongeur russe ;
  (1889-1940), un peintre, graphiste et illustrateur russe ;
  (1985-), un footballeur biélorusse ;
  (1966-), un artiste russe, membre correspondant de l' depuis 2012 ;
  (1957-), un peintre biélorusse, membre de l' depuis 2002.